Итальянская ликторская молодёжь (, GIL) — молодёжная фашистская организация в Италии в 1937—1943 годах, преемник «Балиллы».

История 
После первых военных неудач фашистской Италии Муссолини принял решение реорганизовать работу с молодёжью всех возрастов, для чего 29 октября 1937 года была создана новая молодёжная организация — Итальянская ликторская молодёжь, ставшая преемником «Балиллы». Название организации происходит от слова ликтор (разновидность госслужащих в Древнем Риме, исполнителей распоряжений магистратов) и символизировало предназначение итальянской молодёжи как исполнителей воли фашистского режима. GIL включила в себя все детские и юношеские организации Италии, в которых состояли мальчики и девочки в возрасте от 6 лет до 21 года. Дисциплина в GIL была ужесточена (по образцу молодёжных организаций нацистской Германии), а вступление в GIL стало практически обязательным для всех детей с 6 лет. В деятельности GIL основной упор делался на идеологическую, спортивную и военную подготовку: с 11 лет детей учили обращаться с винтовками, а с 16 — стрелять из пулемётов и водить танки.

GIL была де-факто распущена 25 июля 1943 года, после отстранения Муссолини от власти, но юридически была ликвидирована лишь в феврале 1996 года постановлением парламента Италии .

Задачи GIL 
Основные задачи Итальянской ликторской молодёжи заключались в следующем:
 духовная, спортивная и начальная военная подготовка;
 физическое воспитание в начальной и средней школе, в соответствии с планами, составленными Министром национального образования;
 создание и функционирование курсов, школ, колледжей, академий в интересах Итальянской ликторской молодёжи;
 содействие в проведении мероприятий, осуществляемых Национальной фашистской партией;
 организация экскурсий и круизов;
 надзор и контроль за всеми аффилированными организациями.

Присяга 
Текст присяги, которую приносили все, вступающие в ряды Итальянской ликторской молодёжи:

Во имя Бога и Италии клянусь выполнять приказы дуче и отдавать все силы, и, если понадобится, кровь во имя фашистской революции

Организационная структура 
В структуру Итальянской ликторской молодёжи входили:
 Молодые фашисты
 Молодёжный фашистский авангард
 Opera Nazionale Balilla
 
 Волчата (мальчики и девочки).

Военная подготовка 
Ежегодно организации Итальянской ликторской молодёжи под руководством первичных организаций Национальной фашистской партии проводили по всей Италии сборы для молодых людей в возрасте 18 лет с целью лучшей подготовки их к будущей военной службе.

Примечания

Литература 
 Carlo Galeotti, Saluto al Duce!,Gremese, 2001
 Carlo Galeotti, Credere obbedire combattere, Stampa alternativa, 1996
 Luca Goldoni — Enzo Sermasi, Fiero l’occhio svelto il passo, Mondadori, 1979
 Giorgio Vecchiato, Con romana volontà, Marsilio, 2005

История Италии
Молодёжные фашистские организации Италии